Evaristo Felice dall'Abaco, Italiaans componist en cellist
 Joseph dall' Abaco, Belgisch-Italiaanse componist en cellist
 Abaco-eilanden,  een deel van de archipel van de Bahama's